Oldendorff steht für:
Oldendorff Carriers, Reederei
Adolph Oldendorff (1831–1896), deutscher Mediziner
Klaus E. Oldendorff (1933–2003), deutscher Reeder, Gründer der Reederei Nord